

Toponyme 

 Baden-Baden, une ville allemande, située dans le Land de Bade-Wurtemberg.

Titre 

 Baden Baden, un film réalisé par Rachel Lang, sorti en 2016.

Autre 
Baden Baden peut aussi désigner :
 Baden Baden, un groupe français d'indie pop créé en 2008.